Federzoni – variante del cognome Federici
Luigi Federzoni – politico e scrittore italiano
Odone Federzoni – pallavolista e allenatore di pallavolo italiano